Амин Жмайель:
 Амин Пьер Жмайель (род. 1942) — политик «Катаиб», президент Ливана с 1982 по 1988 год. Лидер «Катаиб» с 1984 года до её фактического раскола в середине 1980-х. C 2005 года — высший президент партии «Катаиб» (просирийски настроенный Пакрадуни оставался президентом партии до 2007). В 2007—2015 годах — председатель «Катаиб». Старший сын Пьера и Женевьевы Жмайелей, брат Башира Жмайеля.
 Амин Башир Жмайель, известный как «Абу-Али» — участник ливанского национально-освободительного движения. В 1914 году приговорён османскими властями к смертной казни. Эмигрировал вместе с братом в Египет, вернулся в Ливан по окончании Первой мировой войны, в конце 1918 года. Отец Пьера Жмайеля.